Дже́ннер () може означати прізвище або топонім.

Прізвище 

 Блейк Дженнер (; 1992) — американський актор, співак.
 Браянн Дженнер (; 1991) — канадська хокеїстка.
 Едвард Дженнер (; 1749—1823) — англійський лікар.
 Кайлі Дженнер (; 1997) — американська модель.
 Кейтлін (Брюс) Дженнер (, раніше Брюс Дженнер, ; 1949) — американський легкоатлет.
 Кендалл Дженнер (; 1995) — американська модель.
 Кріс Дженнер (, уроджена — Хоутон, після першого шлюбу — Кардашян; 1955) — американська телеведуча.

Ім'я 
 Дженнер Армор (; 1932—2001) — політичний діяч Домініки, виконував обов'язки президента країни у 1979—1980 роках.

Топонім

Дженнер Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсільванія
 Дженнер — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Інше 
 5168 Дженнер (5168 Jenner) — астероїд головного поясу, відкритий 6 березня 1986 року.
 Дженнер () — кратер на зворотному боці Місяця, в Морі Південному.